Maipo peut désigner :
 le Teatro Maipo, un théâtre d'Argentine situé à Buenos Aires ;
 le Maipo, un volcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili ;
 le Maipo, un fleuve du Chili ;
 la province de Maipo, une province du Chili.